Azanza

 Azanza ist der Familienname folgender Personen:
 Jorge Azanza (* 1982), spanischer Radrennfahrer
 Miguel José de Azanza (1746–1826), spanischer Vizekönig von Neuspanien

 Azanza ist eine Pflanzengattung in der Familie der Malvaceae